Het taekwondotoernooi in de klasse boven 67 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op zaterdag 20 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene was Milica Mandić uit Servië; zij kwam tijdens deze Spelen in actie en kon derhalve haar titel verdedigen. De taekwondoka's vochten in een knock-outsysteem, dat na drie rondes in een finale uitmondde. Elke taekwondoka die van een van de finalisten verloor werd geplaatst in een herkansing; de verliezers van de halve finales vochten tegen de winnaars van deze herkansingen, wat twee bronzen medailles opleverde.

Toernooischema

Hoofdtoernooi

Herkansingen 

Vrouwen boven 67